

Енсіно — селище, штат Нью-Мексико
 Енсіно — переписна місцевість, штат Техас